Die Abkürzung LRZ steht für:

 LRZ (E-Zeitschrift), die Onlinezeitschrift für Wirtschaftsrecht und Digitalisierung
 das Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München
 die Landesrundfunkzentrale Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin
 den Lösch- und Rettungszug, ein schienengebundenes Rettungsmittel der Schweizerischen Bundesbahnen AG SBB (Lösch- und Rettungszug (SBB)) und der BLS AG (Lösch- und Rettungszug (BLS)), Schweiz

LRZ